

События 
 1413—1422 — Король Англии Генрих V.
 27 апреля — 4 сентября — «Восстание кабошьенов» в Париже. Принятие королевского ордонанса. Подавление восстания.
 Городельская уния между Польшей и Литвой.
 Окончательный распад Делийского султаната на ряд княжеств.
 Чан Куи Кхоанг разбит, схвачен и отправлен в Китай. По дороге утопился в реке. Вьетнам окончательно присоединён к Китаю.
 Князем Андреем Дмитриевичем Можайским основан Колоцкий Успенский монастырь.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1413 году и Список родившихся в 1413 году
 21 февраля — Людовик I Савойский, герцог Савойский с 1440 года.
 24 июня — Джованни IV Палеолог — маркиз Монферратский с 1445 года.
 8 сентября — Екатерина Болонская, итальянская католическая святая, основательница и первая аббатиса клариссинского монастыря Корпус Домини в Болонье.
 Фридрих II Бранденбургский — курфюрст и маркграф Бранденбургской марки в 1437—1470 годах.
 Абд ар-Раззак Самарканди — среднеазиатский историк, шейх.
 Марко Барбариго — 73-й венецианский дож.
 Иосафат Барбаро — венецианский дипломат, путешественник и государственный деятель.
 Аннибале I Бентивольо — правитель Болоньи (1443—1445).
 Вахтанг IV — царь Грузии (1442-декабрь 1446).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1413 году

См. также